Roresi – abitanti di Rore
Roresi – abitanti di Roure (Alpi Marittime)